Çiftlik () ist der Name mehrerer türkischer Orte

Landkreise:
 Çiftlik (Niğde), Kreisstadt und Landkreis in der Provinz Niğde

Gemeinden:
 Çiftlik (Korgan), Gemeinde im Landkreis Korgan der Provinz Ordu
 Çiftlik (Fethiye), Gemeinde im Landkreis Fethiye der Provinz Muğla
 Çiftlik (Sarıoğlan), Gemeinde im Landkreis Sarıoğlan der Provinz Kayseri

Dörfer:
 Çiftlik (Osmaneli), Dorf im Landkreis Osmaneli der Provinz Bilecik
 Çiftlik (Banaz), Dorf im Landkreis Banaz der Provinz Uşak
 Çiftlik (Sungurlu), Dorf im Landkreis Sungurlu der Provinz Çorum
 Çiftlik (Bayramiç), Dorf im Landkreis Bayramiç der Provinz Çanakkale
 Çiftlik (Kargamış), Dorf im Landkreis Kargamış der Provinz Gaziantep
 Çiftlik (Tut), Dorf im Landkreis Tut der Provinz Adıyaman
 Çiftlik (Horasan), Dorf im Landkreis Horasan der Provinz Erzurum
 Çiftlik (Ferizli), Dorf im Landkreis Ferizli der Provinz Sakarya
 Çiftlik (Domanıç), Dorf im Landkreis Domanıç der Provinz Kütahya
 Çiftlik (Diyarbakır), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Diyarbakır
 Çiftlik (Taşköprü), Dorf im Landkreis Taşköprü der Provinz Kastamonu
 Çiftlik (Ondokuzmayıs), Dorf im Landkreis Ondokuzmayıs der Provinz Samsun

Çiftlik ist außerdem der Familienname von:
 Bülent Çiftlik, türkischstämmiger ehemaliger Politiker in Hamburg

Siehe auch:
 Lustschloss Tschifflik